João Gabriel Silva Ferreira (Mealhada, 1986. július 29. –), ismert nevén Barroca, portugál labdarúgó, a svájci Servette FC kapusa.

Források 
Barroca adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1986-ban született személyek
Portugál labdarúgók
Az Académica de Coimbra labdarúgói
A Servette labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek